Ма́рк Ио́сифович Ште́йнберг (, Умань, УССР, СССР — , Бруклин, США) – советский и американский журналист, военный обозреватель, историк.

Биография 

Марк Штейнберг родился 23 августа 1927 в Умани, детство провел в Кишинёве, Тирасполе, Бендерах. C июня 1941 года – в эвакуации в Алпаевске, Нижнем Тагиле и Ташкенте. Мать – Фейга Мордковна Штейнберг, кассир; отец – Иосиф Залманович Штейнберг, воентехник 1 ранга, погиб летом 1941 года. В эвакуации с 14 лет работал на военном заводе. В 1945 году был призван в ряды вооруженных сил и направлен в военно-инженерное училище, где учился на сапера.  Осенью 1948 года, после окончания военного училища, в звании младшего лейтенанта был направлен на службу в Кушку, где прослужил 6 лет. Во время службы в свободное время серьезно увлекался стрельбой, фехтованием, самбо и русской художественной литературой.   

Осенью 1954 года получил назначение на должность командира сапёрно-штурмового батальона. В 1971 году был переведен в штаб Туркестанского военного округа, где прослужил до 1982 года.    

Во время службы в секретной библиотеке штаба Туркестанского военного округа систематически собирал материалы по еврейскому вопросу в армии. Во время отпуска копировал в военных архивах в Подольске и Гатчине папки с личными делами евреев военных, участвовавших в Великой Отечественной войне и работавших в военной промышленности.  

В 1963 году провел 7 месяцев в Алжире в качестве командира инженерно-штурмового батальона, занимавшегося разминированием оставленных французскими войсками минных полей. В начале 1970-х был одним из проверяющих офицеров спецшколы в г. Мары, в которой советские инструктора тренировали сирийских, иракских, египетских и ливанских офицеров, а также боевиков ООП.

В должности офицера шта­ба Тур­кВО кон­тро­лиро­вал ввод 5-й  гвар­дей­ской  мо­тос­трел­ко­вой ди­визии в Аф­га­нис­тан. При­быв в Ка­бул, при­со­еди­нился к спец­груп­пе,  оп­ре­деляв­шей  сро­ки ре­мон­та двор­ца Тадж-Бек, в ко­тором дол­жен был рас­по­ложить­ся штаб 40-й ар­мии. Во второй половине 1982 года отвечал за безопасность туннеля под перевалом Саланг, через который шла главная трасса снабжения и маневра восточной группы советских войск.

В 1984 году вышел в запас. Последняя должность — начальник штаба гражданской обороны Ташкента, воинское звание — полковник. Работал три года в журнале «Партийная жизнь»  ЦК КП Узбекистана, и ещё пять лет в газете «Ташкентская правда». Печатался также в газетах «Труд», «Социндустрия» и русскоязычной прессе Узбекистана. В Ташкенте вышли два стихотворных сборника: «Сонеты времен года» и «Афганский блокнот».

В 1991 году эмигрировал в США к дочери после погромов в Ферганской долине, резни турок-месхетинцев и демонстраций в Ташкенте. Вывез за границу папки с копиями архивных документов, в том числе секретных. Поселившись в Нью-Йорке стал военным обозревателем единственной в 1991 году русскоязычной газеты Америки «Новое русское слово», заняв пустовавшую нишу военного обозревателя.  

Являлся военным консультантом Моррисонского института оборонных исследований Стэндфордского университета. Активно сотрудничал с русскоязычной прессой США и других стран по военной тематике; основная тематика — Вторая мировая война. Написал более 1000 статей.

В 1996 г. опубликовал монографию «Евреи в войнах тысячелетий» – первую попытку изложить в одном томе трехтысячелетнюю военную историю еврейского народа. Во второй книге «Еврейский щит СССР» (2011, переиздана в 2013) изложена военная история евреев Советского Союза за последние полвека его существования (1941-1991).  Заключительная книга трилогии, «Еврейский меч России и СССР», описывает военную деятельность евреев в царской России и в Советском Союзе, включая военные конфликты и войны России и СССР за время их существования. Первое издание книги вышло осенью 2019 года.

Скончался 12 декабря 2020 года в Нью-Йорке.

Некоторые публикации 

 Штейнберг, М. Кто придет на смену: О пробл. подгот. молодежи к службе в Вооруж. Силах СССР / Марк Штейнберг. - Ташкент : Узбекистан, 1989. - 59,[2] с.
 Штейнберг, М. Евреи в войнах тысячелетий: [Очерки воен. истории еврейс. народа] / Марк Штейнберг. - М. : Мосты культуры; Иерусалим : Гешарим, 2004 (ППП Тип. Наука). - 555, [4] с.
 Штейнберг, М. Еврейский щит СССР очерки военной истории еврейского народа (1941 - 1991 гг.) / Марк Штейнберг. - Нью-Йорк (США), 2011 г. - 427 с.
 Штейнберг, М. Еврейский Меч: России и СССР / Марк Штейнберг. - Нью-Йорк (США): Indy Pub, 2019. - 578 c.

Ссылки 
Марк Штейнберг на сайте проекта «Еврейские герои»

Примечания 

Публицисты России
Авторы неакадемических исследований в истории
Полковники (СССР)
Военные историки
Историки нацизма
Журналисты СССР
Историки по алфавиту
Историки XXI века
Историки России